А́тлас:


 Атлас, или Атлант — титан в древнегреческой мифологии.
 Атлас — сборник карт, таблиц, диаграмм и т. п.:
 Географический атлас — собрание географических карт.
 Анатомический атлас, например, атлас анатомии человека Синельникова.
 Атлас звёздного неба — сборник карт звёздного неба.
 Атлас народов (этнографический атлас)
 Атлас языков (языковой атлас)
 Физический атлас какой-либо планеты.
 Атлас ракового генома — проект систематизации данных о генетических мутациях, приводящих к возникновению рака.
 Атлас, или Атлант (анатомия) — первый шейный позвонок.
 Атлас (лунный кратер) — кратер на видимой стороне Луны.
 Атлас (издательство) — книжная фабрика и издательство во Львове.
 Атлас (топология) — понятие дифференциальной геометрии.
 Атлас (ракеты) — серия ракет-носителей компании Lockheed Martin Corporation.
 Атлас (футбольный клуб) — мексиканский футбольный клуб из Гвадалахары.
 Атлас (баскетбольный клуб) — бывший югославский и сербский баскетбольный клуб из Белграда.

 Фамилия
 Атлас, Доротея Генриховна (1874—не ранее 1929) — советский историк Одессы.
 Атлас, Захарий Вениаминович (1903—1978) — советский экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Атлас, Иехезкель (1913—1942) — врач, один из командиров партизанского движения в Польше и Белоруссии в период немецкой оккупации во время Второй мировой войны.
 Атлас, Лазарь (1851—1904) — еврейский писатель, педагог и литературный критик.
 Атлас, Мариам Семёновна (1912—2006) — советский, российский экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Атлас, Наташа (род. 1964) — бельгийская певица, частично арабского происхождения.
 Атлас, Тедди (род. 1956) — американский тренер по боксу.
 Атлас, Чарльз (1892—1972) — создатель бодибилдинга и связанной с ним программы физических упражнений.

Атла́с:
 Атлас (горы) — горный массив в Африке.
 Атлас (деревня) — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.
 Атлас (имя) — языческое личное имя у марийцев, татар, чувашей.
 Атлас (звезда) — звезда в созвездии Тельца.
 Атлас (река) — река в Республике Коми, приток Кортъю.
 Атлас (спутник) — спутник Сатурна.
 Атлас (ткань) — шёлковая ткань.
  — бабочка семейства павлиноглазок.
 ФЭД-11 («ФЭД-Атлас») — советский фотоаппарат.
 М-633С «Атлас» — российские сотовые телефоны.

Atlas:
 Atlas (компьютер) — первый компьютер, в котором была реализована концепция виртуальной памяти.
 Atlas (робот) — человекоподобный робот, созданный компанией Boston Dynamics.
 Atlas Air — американская грузовая авиакомпания.
 Atlas Blue — марокканская авиакомпания.
 Atlasglobal — турецкая авиакомпания.
 Atlas Copco — шведская машиностроительная компания.
 Atlas Corporation — американский холдинг.
 Atlas (песня) — песня британской группы Coldplay 2013 года.
 Atlas World Group — американская компания по перевозке и хранению грузов.
 SM-65 Atlas — американская межконтинентальная баллистическая ракета.
 Atlas — французский переносной зенитный ракетный комплекс.
 Atlas (противотанковый ракетный комплекс) — англо-бельгийский переносной противотанковый ракетный комплекс.

ATLAS:
 Эксперимент ATLAS — эксперимент в области физики высоких энергий.
 ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software) — программная библиотека для линейной алгебры.
  (ATLAS) — язык стандарта MIL-SPEC для автоматического тестирования авиационного радиоэлектронного оборудования.
  — cистема поиска космических объектов, способных воздействовать на Землю и система предупреждения о таких событиях за несколько недель.

См. также 
 Атласов (значения)
 Атласова
 Атласово